Мірамо́н-де-Гюїе́нн, Мірамон-де-Ґюїенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Бордо, 50 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1566 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3121,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мірамон-де-Гюїенн на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Мірамон-де-Гюїенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна